Chocomel, een merk van chocolademelk geproduceerd door FrieslandCampina
 Chocolademelk, een vloeibaar zuivelproduct gemaakt van melk, suiker en cacaopoeder